„Как ти стои“ е шестият студиен албум на певицата Преслава. Издаден е от музикална компания „Пайнер“ на 11 ноември 2011 г. Включва 13 песни, сред които хитовете „Като за финал“, „Как ти стои“ и „От мен питието“.

Песни

Видеоклипове

ТВ Версии

Музикални изяви

Участия в концерти 
 Турне „Планета Дерби“ 2010 – изп. „Дишай“, „Жените след мен“, „Дяволско желение“, „Не ми пречи“ и „Пия за тебе“
 9 години телевизия „Планета“ – изп. „Жените след мен“ и „Пия за тебе“
 Награди на телевизия „Планета“ за 2010 г. – изп. „Как ти стои“, „Мръсно и полека“ и „Хайде, откажи ме“
 10 години телевизия „Планета“ – изп. „Като за финал“ и „Помощ“
 Награди на телевизия „Планета“ за 2011 г. – изп. „От мен питието“, „Добрини“, „Нямаш сърце“, „Дяволско желание“, „И когато съмне“ и „Лъжа е“
 Награди на списание „Нов фолк“ за 2011 г. – изп. „От мен питието“ и „Добрини“

Източници

Външни препратки 
 Текстове на песните

Албуми на Преслава
Музикални албуми от 2011 година
Попфолк албуми